.NET steht für:
 .NET (Oberbegriff), Oberbegriff für verschiedene von Microsoft herausgegebene Softwareplattformen
 .NET (Plattform) (gestartet als .NET Core), eine Implementierung von .NET 
 .Net-Framework, umgangssprachlich oft als .NET abgekürzt

.net steht für:
 .net, Top-Level-Domain

Siehe auch:
 NET (Begriffsklärung)